Фарзой - царь сарматов, предположительно аорсов или(и) роксоланов. Возглавлял значительное сарматское объединение в Северном Причерноморье в 60-е - 70-е годы, контролировал город Ольвию.

В Ольвии чеканили монеты Фарзоя с легендой ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΑΡΖΟΙΟΥ, портретом царя и его тамгой (личным знаком). 
По вычислениям Карышковского, Фарзой начал чеканить своё еще не датированное им золото в середине, а может быть, и в конце 50-х годов, а завершил эту эмиссию двадцатилетием спустя в 70-е годы (не позднее 82 г.). 
После Фарзоя царствовал Инисмей.

В настоящее время отвергается мнение, что в эпитафии в честь легата Мёзии Тиберия Плавтия Сильвана (69 г.) под "царём скифов" подразумевается Фарзой.

Ссылки 
 Виноградов Ю.Г. Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н.э. // Вестник древней истории, № 2, 1994 г

Примечания 

Цари сарматов
Правители I века